Foley (od Jacka Foleya) – nagranie efektów dźwiękowych, które są tworzone, przechwytywane i dodawane do filmu w postprodukcji. Nagrania dodają ścieżce dźwiękowej realizmu i głębi oraz upraszczają synchronizację dźwięków, są to dźwięki takie jak: ślady kroków, szeleszczenie ubrań, brzęczenie naczyń, otwieranie drzwi i trzaskanie oraz łamanie szkła i inne. Foley może być także użyty do ubogacenia scen komedii lub akcji, oraz jest dodany do filmów dokumentalnych. Foley zazwyczaj jest wykonywany przez artystów lub wykonawców na scenie w studiu.

Przypisy 

Teoria filmu